British Grand Prix ist der Name folgender Veranstaltungen:

 British Athletics Birmingham Grand Prix, ein Leichtathletik-Meeting in Großbritannien
 British Grand Prix (Squash), ein Squashturnier in Großbritannien